Woodworth bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodworth (Illinois)
 Woodworth (Louisiana)
 Woodworth (Montana)
 Woodworth (North Carolina)
 Woodworth (North Dakota)
 Woodworth (Ohio)
 Woodworth (Wisconsin)

in Kanada:
 Rural Municipality of Woodworth, Manitoba

Personen:
 Charles E. Woodworth (1897–1966), US-amerikanischer Entomologe
 Charles W. Woodworth (1865–1940), US-amerikanischer Entomologe
 James Hutchinson Woodworth (1804–1869), US-amerikanischer Politiker, Abgeordneter im Repräsentantenhaus
 Jay Backus Woodworth (1865–1925), US-amerikanischer Geologe und Hochschullehrer
 John Woodworth (1768–1858), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Maynard Woodworth (1837–1879), US-amerikanischer Arzt und Regierungsbeamter
 Laurin D. Woodworth (1837–1897), US-amerikanischer Politiker, Abgeordneter im Repräsentantenhaus
 Maria Woodworth Etter (1844–1924), US-amerikanische Evangelistin und Pfingstpredigerin
 Samuel Woodworth (1784–1842), US-amerikanischer Autor und Journalist
 Robert S. Woodworth (1869–1962), US-amerikanischer Psychologe
 William Woodworth, US-amerikanischer Politiker
 William W. Woodworth (1807–1873), US-amerikanischer Politiker, Abgeordneter im Repräsentantenhaus

Schiff:
 USS Woodworth (DD-460), Zerstörer der US-Navy im Zweiten Weltkrieg